Paganus ist der Name folgender Personen:

 Paganus Cayphæ dominus (vor 1150–um 1198), Herr von Haifa im Königreich Jerusalem, siehe Pagan II. (Haifa)
 Petrus Paganus (eigentlich Peter Dorfheilge; 1532–1576), deutscher Dichter, Humanist und Hochschullehrer
 Paganus, Pseudonym von Isaak Hirsch (Schriftsteller) (1836–1899), deutscher Kaufmann, Journalist und Schriftsteller